

Mitologia 
 Gaio Muzio Scevola – protagonista di una nota leggenda romana dalla quale deriva il predicato «Mettere la mano sul fuoco riguardo a qualche cosa»

Musica 
 Muzio Scevola – opera seria in tre atti ispirata a Gaio Muzio Scevola

Onomastica 
 Scevola – nome proprio di persona italiana maschile

Persone 
 Cervidio Scevola (II secolo–207) – giurista romano
 Lucien-Victor Guirand de Scévola (1871-1950) – pittore e disegnatore francese
 Luigi Scevola (1770-1818) – drammaturgo italiano
 Pietro Scevola (1900-1944) – nuotatore, allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate 
 Muzio Scevola (disambigua)